Le terme Mancelle peut renvoyer à plusieurs types de sens:

Mancelle: une habitante de la ville du Mans, masculin en . 
Mancelle: une maison d'habitation modeste ou moyenne, spécificité architecturale de la ville du Mans. 
La Mancelle: automobile conçue au Mans par Amédée Bollée en 1878. Première voiture à avoir été produite en série.
La mancelle, une race bovine française disparue.